Lime steht für:

 Lime (Unternehmen), US-amerikanischer Fahrrad- und Rollervermieter
 Sammelpseudonym von David Boller und seiner Frau Mary Hildebrandt
 Lime (Band), kanadische Popband
 Lime Pictures, britisches Fernsehproduktionsunternehmen

Lime bzw. Limé ist der Name folgender Orte

in Dänemark:
 Lime (Syddjurs Kommune), Ortsteil der Syddjurs Kommune

in Frankreich:
 Limé, Gemeinde im Département Aisne

in den Vereinigten Staaten:
 Lime (Alabama), im Randolph County
 Lime (Colorado), im San Miguel County
 Lime (Oregon), im Baker County
 Lime Township, im Blue Earth County, Minnesota
 Lime Lake Township, Minnesota

Lime ist der Familienname folgender Personen:
 Yvonne Lime (* 1935), US-amerikanische ehemalige Schauspielerin

Siehe auch:
 Lyme